L'Indonésie a émis régulièrement des timbres avec des fleurs et des animaux.

1963

1970 

Indonésie
Invertebres sur timbres d'Indonesie